Плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 — последняя стадия соревнования, в которой из 16 команд будет определён победитель, а также команды, занявшие второе, третье и четвёртое места.

Если основное время матча заканчивается вничью, то играются два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявляют победителя, то он определяется в серии послематчевых пенальти.

Участники 

10 стран-участниц представляют УЕФА, 4 — КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по 1 — АФК и КОНКАКАФ (Азия и Северная Америка) соответственно.

Сетка

1/8 финала

Матч № 50. Франция — Аргентина 
На чемпионатах мира сборные Франции и Аргентины встречались лишь дважды: в 1930-м и 1978-м годах. Победителем обеих встреч оказывалась аргентинская сборная. Матч на Казань-арене обе команды начали довольно осторожно. В начале матча мячом больше владели аргентинцы, французы же, как и в матчах в своей группе, действовали очень прагматично, отвечая резкими контратаками. Одна из таких контратак привела к тому, что Маркос Рохо сбил в своей штрафной Килиана Мбаппе после его рывка с центра футбольного поля. За этот фол в собственной штрафной главный судья этой встречи Алиреза Фагани без колебаний указал на одиннадцатиметровую точку. Пока Мбаппе оказывали помощь, Антуан Гризманн реализовал пенальти, в счёте повели французы — 1:0. Пока «альбиселесте» приходила в себя после пропущенного мяча, французы едва не удвоили счёт. Мбаппе снова откликнулся на заброс из глубины, но теперь его сбили с ног не в штрафной площади, а на подходах к ней. Однако реализовать «стандартное положение» с выгодной позиции французам не удалось. У аргентинцев, в свою очередь, в отличие от французов плохо получалось создавать опасные моменты у ворот противника. В действиях футболистов сборной Аргентины, в том числе и лидера команды Лионеля Месси, было много брака. Однако на сорок первой минуте точный и дальний удар Анхеля Ди Марии из-за пределов штрафной площади заставил аргентинцев встрепенуться: полузащитник технично закрутил мяч так, что у вратаря французов Уго Льориса не было ни единого шанса — 1:1. С таким счётом обе команды ушли на перерыв.

В самом начале второго тайма аргентинцам удалось повести в счёте. После удара Месси в сторону ворот Габриэлю Меркадо удалось подправить мяч в полёте, отправив его в сетку. Впрочем, радовавшиеся болельщики сборной Аргентины и сами футболисты недолго наслаждались своим преимуществом в счёте. Чуть более чем за десять минут, начиная с пятьдесят седьмой минуты матча, французы смогли ответить тремя забитыми мячами. После подачи с фланга французского защитника Люки Эрнандеса ударом с лёту из-за пределов штрафной другой защитник сборной Бенжамен Павар сравнял счёт — 2:2. Далее дублем в игре отметился Мбаппе, забив два мяча менее чем за пять минут. Так, на шестьдесят четвёртой минуте после углового удара он технично подработал себе мяч и пробил голкипера сборной Аргентины Франко Армани. Далее на шестьдесят восьмой после точной передачи нападающего Оливье Жиру в штрафную соперника первым же касанием Мбаппе отправил свой второй мяч в этом матче в ворота Армани — 4:2. Несмотря на то, что аргентинцам надо было переламывать ход матча, чтобы рассчитывать на выход в следующую стадию турнира, в последние двадцать минут основного времени матча аргентинцы не смогли создать опасных моментов кроме удара Месси вблизи ворот соперника на восемьдесят пятой минуте, который, будь более акцентированным мог бы стать голевым. Глоток надежды аргентинцам подарил гол Серхио Агуэро на третьей добавленной минуте — 4:3. В своей последней атаке перед окончанием матча аргентинцы смогли отметиться опасным ударом Месси, но счёт на табло так и остался в пользу французов.

Матч № 49. Уругвай — Португалия

Матч № 51. Испания — Россия

Матч № 52. Хорватия — Дания

Матч № 53. Бразилия — Мексика

Матч № 54. Бельгия — Япония

Матч № 55. Швеция — Швейцария

Матч № 56. Колумбия — Англия

1/4 финала

Матч № 57. Уругвай — Франция

Матч № 58. Бразилия — Бельгия

Матч № 60. Швеция — Англия

Матч № 59. Россия — Хорватия

Полуфиналы

Матч № 61. Франция — Бельгия

Матч № 62. Хорватия — Англия

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по футболу 2018

Чемпионат мира по футболу 2018